Casson – comune francese
 Casson – tribù nativa americana della California

Persone
 A. J. Casson (1898-1992) – artista canadese
 Andrew Casson (1943) – matematico britannico
 Beau Casson (1982) – giocatore di cricket australiano
 Felice Casson (1953) – magistrato e politico italiano
 Herbert Newton Casson (1869-1951) – scrittore e giornalista canadese
 Hugh Casson (1910-1999) – architetto britannico
 Lewis Casson (1875-1969) – attore britannico
 Mel Casson (1920-2008) – fumettista statunitense